Persona (von lat. personare = hindurchtönen) steht für:
 Persona, die soziale Rolle in der Psychoanalyse und Psychologie
 einen Verhütungscomputer der britischen Firma Unipath
 Persona (1966), Film von Ingmar Bergman
 Persona (2019), südkoreanischer Episodenfilm
 Persona – Die Macht hinter den Masken, ein japanischer Film aus dem Jahr 2000
 Persona (Satellit), ein russischer Spionagesatellit
 Persona (Mensch-Computer-Interaktion)
 Persona (Spieleserie), eine japanische Videospiel-Reihe und Ableger des Franchise (Shin) Megami Tensei
 Modelle zur Separierung und vereinfachten Nutzung verschiedener Rollen oder Nutzungskontexte derselben realen Person auf einem Gerät, etwa zur Unterscheidung einer privaten oder geschäftlichen Nutzung, siehe beispielsweise das Authentifizierungssystem Mozilla Persona
 Persona (Marketing), ein Werkzeug im Marketing, bei dem fiktive Personenbeschreibungen potenzieller Kunden erstellt werden

Siehe auch:

 Persona grata
 Error in persona